Павел Гречишкин:
* Гречишкин, Павел Моисеевич (1922—2009) — советский и российский художник-пейзажист.
 Гречишкин, Павел (1898—1965) — священнослужитель, церковный журналист и публицист.